Vanceboro ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Vanceboro (Maine)
 Vanceboro (North Carolina)